Doug Young (1908-1990), joueur canadien de hockey sur glace
 Doug Young (1940-), homme politique canadien